Osoby o tym nazwisku:
 Antoni Szyndel – porucznik w powstaniu styczniowym, leśniczy

Inne:
 gont (szyndel)